Super Trouper steht für:

 Super Trouper (Album), Musikalbum von ABBA
 Super Trouper (Lied), Lied von ABBA
 Super Trouper (Scheinwerfer), Scheinwerfer
 Lied von Deep Purple auf dem Musikalbum Who Do We Think We Are

Siehe auch:
 Super Troopers